Патрик Броун (, ; 1720—1790) — ирландский естествоиспытатель и врач.

Биография 
Патрик Броун родился, предположительно, в 1720 году в Вудстоке на территории графства Мейо. В 1737 году Патрик был отправлен к родственникам на Антигуа, однако через два года вернулся в Европу по причине болезни. Затем Броун учился медицине и естествознанию в Париже и Реймсе. В 1743 году под руководством Яна Фредерика Гроновиуса получил степень доктора медицины Лейденского университета.

Несколько лет Броун работал врачом в Лондоне, затем путешествовал по островам Вест-Индии. С 1746 по 1755 Патрик жил на Ямайке, изучал флору острова, после чего вернулся в Англию.

10 марта 1756 года вышло первое издание книги Броуна The civil and natural history of Jamaica. Иллюстрации к книге были выполнены Георгом Эретом. Книга была переиздана в 1789 году.

После издания книги о природе и истории Ямайки Патрик продолжил изучение островов Вест-Индии, около 1781 года он снова посетил Антигуа и Монтсеррат.

29 августа 1790 года Патрик Броун скончался.

Некоторые научные работы 
 Browne, P. (1756). The civil and natural history of Jamaica in three parts. 503 p., 49 p.

Эпонимы 
 Род растений 
 Вид млекопитающих

Примечания

Литература 
 

Ботаники Ирландии
Ботаники Великобритании
Ботаники по алфавиту